Zehnpfennig ist der Familienname folgender Personen:

 Ady Zehnpfennig (* 1949), deutscher Musiker
 Barbara Zehnpfennig (* 1956), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Marianne Zehnpfennig (1941–1999), deutsche Historikerin und Denkmalpflegerin